

Littérature 
 Angor : un roman policier de Franck Thilliez, paru en 2014 aux éditions Fleuve noir.

Médecine 
 L'angor est l'autre nom de l'angine de poitrine.

Langue 
 L'Angor est une langue papoue parlée en Papouasie-Nouvelle-Guinée.